

Pessoas
Frank Shorter
Wayne Shorter

Localidades
Shorter (Alabama)

Desambiguação